Rue du Sentier à Lyon ;
 Rue du Sentier à Paris.